Die Football League First Division 1985/86 war die 87. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 17. August 1985 und endete am 5. Mai 1986.

Der FC Liverpool gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Stadtrivalen und Titelverteidiger FC Everton seine mittlerweile 16. Meisterschaft. Von den Aufsteigern Manchester City, Oxford United und Birmingham City musste nur der Klub aus Birmingham nach nur einem Jahr wieder den Gang in die Second Division antreten. Daneben stiegen Ipswich Town und West Bromwich Albion ab. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger Norwich City, FC Wimbledon und Charlton Athletic ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||18
||22
||18
||26
||22
||27
||21
||22
||22
||23
||22
||22
||21
||26
||25
||23
||22
||22
||23
||23
||25
||33

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1985/86 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1985-86 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1985/86
Fußballsaison 1985/86